

Іва — селище, Верхньосалдинський міський округ, Свердловська область
 Іва — село, Нижньоломовський район, Пензенська область

Іва — місто, штат Алабама
 Іва — переписна місцевість, штат Теннессі

Див. також 
 Верба
 Єва (значення)
 497 Іва